Иду на вулкан () — советский 3-серийный драматический телефильм 1977 года производства киностудии Азербайджанфильм, являющиеся экранизацией романа Мехти Гусейна «Абшерон». Телефильм снят по заказу ЦТ СССР.

Сюжет 
Фильм посвящён жизни и деятельности бакинских нефтяников и их напряжённой борьбе за нефть. Встреча сельского паренька-табунщика Надира Биляндарли с геологами оказывается поворотной в его судьбе. В бригаде знатного нефтяника он получает высокую рабочую квалификацию и обретёт новых друзей. А спустя годы Надир заканчивает институт и становится руководителем нефтепромысла, смело и принципиально отстаивая перспективные направления нефтедобычи.

В ролях 
 Расим Балаев — Тахир
 Мамедрза Шейхзаманов — мастер Рамазан
 Лейла Бадирбейли — Гюльшум
 Мухтар Маниев
 Камал Худавердиев — мастер Али
 Шафига Мамедова
 Мамед Мамедов
 Шукуфа Юсифова — Латифа
 Гасан Мамедов — Самандар
 Шахмар Алекперов — Амирхусейн
 Гюндуз Аббасов
 Фазиль Салаев — Алиага
 Тариел Гасымов — Рустам
 Гамлет Ханызаде — Ширван
 Фатех Фатуллаев
 Эльданиз Зейналов
 Рафик Азимов — Джаббаров
 Смандар Рзаев
 Земфира Садыкова — Ниса
 Талят Рахманов
 Шафига Гасымова

Создатели 
 оригинальный текст: Мехти Гусейн
 автор сценария : Чингиз Алекперов
 режиссёр-постановщик : Тофик Исмаилов
 оператор-постановщик : Рафик Гамберов
 художник-постановщик : Элбек Рзагулиев
 композитор : Назим Аливердибеков

Библиография 
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004. — səh. 90; 218—219.

Ссылки 
 Краткая информация.

Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Телесериалы СССР 1977 года
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Мехти Гусейна